São Joaquim de Bicas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Joaquim de Bicas (ort), Minas Gerais, 
 São Joaquim de Bicas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar